El término Tweet (onomatopeya inglesa de la piada de las aves) o similar, hace referencia a varios artículos:

Informática 
 Tweet, un «tuit», mensaje enviado usando Twitter.
 TweetDeck, aplicación para Twitter.
 Tweetbeeg, aplicación para Twitter.

Personas 
 Tweet (1971-), cantante estadounidense de neo soul y R&B.
 Tweety González (1963-),  tecladista y productor argentino.